Mertens steht für:
 Mertens (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Mertens (Texas), Ort in den USA
 Mertens-Gruppe, vorbereitendes Gremium des Ausschusses der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV I) der Europäischen Union

 Tierärztin Dr. Mertens, Fernsehserie
 Tierärztin Dr. Mertens (Film)

Siehe auch:
 Mehrtens
 Maertens
 Merten
 Mertins